El topónimo Farmersville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Farmersville, una ciudad en el estado de California.
 Farmersville, una villa en el estado de Illinois.
 Farmersville, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Farmersville, una villa en el estado de Ohio.
 Farmersville, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.
 Farmersville, una ciudad en el estado de Texas.